Суховский сельсовет

Волгоградская область 
 Суховский сельсовет Алексеевского района

Кемеровская область 
 Суховский сельсовет Кемеровского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в сельские территории)

Красноярский край 
 Суховский сельсовет Тасеевского района

Ленинградская область 
 Суховский сельсовет Кировского района (упразднён в первой половине 1990-х с преобразованием сельсоветов в волости)

Омская область 
 Суховский сельсовет Горьковского района (упразднён в 2001 году с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Ростовская область 

Упразднены в 2000-х с преобразованием сельсоветов в сельские поселения.

 Суховский сельсовет Пролетарского района
 Суховский сельсовет Тацинского района